Sales Oliveira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sales Oliveira (ort), São Paulo, 
 Sales Oliveira (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar